Тишков Валерій Олександрович — російський етнолог, історик, соціальний антрополог, доктор історичних наук, професор.
 Тишков Володимир Анатолійович — соліст опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, заслужений артист України.
 Тишков Кирило Юрійович — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Тишков Семен Якович (? — ? після 1926) — радянський діяч, голова Харківського губернського революційного комітету.
 Тишков Сергій Михайлович (* 1952) — ветеран Афганської війни, полковник, льотчик-випробувач вертольотів, військовий льотчик-снайпер, військовий льотчик 1 класу.

Примітки 

Прізвища